Дом-музей Баха в Айзенахе
 Музей И. С. Баха (Лейпциг)